C9H10O3 – formula molecolare del 2,5-dimetossibenzaldeide
C9H10O3 – formula molecolare dell'acido tropico
C9H10O3 – formula molecolare dell'etilparaben

Formule molecolari